Gonella ima više značenja:
 Gonella, Asti
 Gonella, Cuneo